Нил Яни (; родился 8 декабря 1983 года в Роршахе, Швейцария) — швейцарский автогонщик индийского происхождения, чемпион мира по автогонкам на выносливость (2016), победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2016), победитель кубка мира A1 Grand Prix в составе национальной сборной Швейцарии (2007-08), вице-чемпион ALMS (2013) в классе LMP1.

Общая информация 
Яни из интернациональной семьи: его отец — индус, а мать — швейцарка.

Спортивная карьера 
Нил впервые сел за руль в 1996 году, когда отец подарил ему простейший гоночный карт. В следующие четыре года юный уроженец Роршаха активно участвовал в различных национальных швейцарских соревнованиях подобного рода, а в 2000 году получил возможность попробовать себя в гонках «формульного» типа: приняв участие в соревнованиях на технике 1.6-литрового класса Формулы-Рено. Первый же год в не слишком сильном первенстве Швейцарии закончился множеством побед, принёсших в сумме титул чемпиона, а на следующий сезон Нил получил возможность перебраться в более престижные двухлитровые первенства, где провёл следующие два года.

Пара лет в первенствах Франции и еврокубке принесли дальнейший рост гоночного мастерства, а также второе место в общеевропейском первенстве, где в 2002 году Яни выиграл три гонки и лишь немного уступил в стабильности результатов Эрику Салиньону. Денег на переход в более престижные Мировую серию Ниссан и МЧ Ф-3000 сразу не нашлось и 2003 год швейцарец провёл в слабом австрийском первенстве Формулы-3, а через год перебрался в еврокубок Формулы-Рено V6. В обоих первенствах Нил быстро выходил на уровень лидеров по скорости и стабильности результатов, выигрывал гонки и завоевал ещё одно вице-чемпионское звание — в еврокубке в 2003 году; однако титулы до поры выигрывали другие люди. Тем не менее пилот получал множество лесных отзывов в автоспортивном мире и в 2004 году получил возможность протестировать машину чемпионата мира — швейцарский Sauber подписал с Яни контракт пилота-испытателя.

Увеличившаяся поддержка на родине позволила Нилу наконец попробовать свои силы в более престижных гонках — в 2004 году он провёл одну гонку в кузовном первенстве FIA GT, а через сезон наконец дебютировал в GP2 (в которую в тот момент превратился МЧ Ф-3000). Швейцарец неплохо смотрелся в дебютный год в высшем молодёжном первенстве Европы на подобной технике, одержал несколько побед, долгое время входил в Top5 личного зачёта, но выдав на финише года серию из четырёх финишей вне очков занял лишь восьмое место. Параллельно были налажены контакты с автоспортивной программой концерна Red Bull, позволившие перейти на тестовую работу в их команды Формулы-1, а также получить финансирование на создание в том числе и под себя национальной команды Швейцарии в кубке мира A1 Grand Prix.

Серия A1 просуществовала четыре сезона и каждый розыгрыш Яни был там одним из главных действующих лиц: сначала будучи одним из группы пилотов, управлявших болидов швейцарской команды, а постепенно став её единственным гонщиком. Подобное положение оказалось весьма выгодно для европейской команды — Нил чувствовал себя очень уверенно в подобных гонках и раз за разом боролся за ведущие позиции в пелотоне. Трижды швейцарцы были близки к титулу, но завоевали лишь один национальный кубок: в сезоне-2005/06 их обошли чаще побеждавшие французы, а три года спустя — ирландцы, также сделавшие ставку на одного пилота (Адама Кэрролла) и стабильнее проведшие финишный отрезок сезона. Единственный титул альпийской команды пришёлся на сезон-2007/08, когда команда Яни была заметно стабильнее всех конкурентов, привезя, в итоге, группе соперником из Новой Зеландии, Великобритании и Франции более сорока очков преимущества в командном зачёте.

На гонках кубка мира карьера Нила в этот период не заканчивалась — он попробовал себя в Champ Car, где проведя неплохой дебютный год в сезоне-2007, Яни затем не удалось найти финансирование на выступление в объедиённом «индикаровском» первенстве в следующем сезоне. Потеря места в заокеанской серии стоила Нилу дефицита гонок в 2008 году; в итоге между двумя сезонами A1 он провёл лишь одну гонку — при поддержке Porsche стартовав в гонке их суперкубка на Хоккенхаймринге. После закрытия A1 швейцарец ещё лишь раз попробовал себя в гонках на «формульной» технике — проведя несколько стартов в похожей по идее серии Superleague Formula и даже выиграв там одну гонку. Впрочем постоянного места нигде так найти и не удалось, а вскоре и этот проект был свёрнут.

Завершив период своей карьеры в открытых колёсах Нил переключился на гонки спортивных машин: подписав сначала контракт с Rebellion Racing на выступления в гонках ле-мановских прототипов, а позже попробовав себя за рулём Matech Competition в чемпионате мира FIA GT1. Первое решение оказалось более удачным — швейцарская команда вскоре стала одним из сильнейших незаводских коллективов старшего класса, а Нил, вместе с Николя Простом, составил один из её постоянных экипажей. В следующие несколько лет машина Яни регулярно боролось за подиумные позиции в гонках различных сериях ACO и дважды выиграла престижный Petit Le Mans. В 2011 году, когда при поддержке FIA был постепенно возрождён чемпионат мира в гонках на выносливость Яни и Rebellion стали одними из его участников.

В 2013 году отношения Нила и швейцарской команды подошли к концу — Яни получил предложение стать одним из пилотов заводской программы Porsche в классе LMP1, в итоге составив вместе с Марком Либом и Роменом Дюма один из двух экипажей марки в LMP1, став вместе с напарниками первым экипажем Porsche, победившим на этапе FIA WEC.

В 2014—2015 годах Яни становился двукратным бронзовым призёром чемпионата. Однако в Ле-Мане его преследовали неудачи: в 2014 году он не мог бороться за победу из-за технических проблем, в 2015 — из-за аварии.

Наиболее успешным в карьере Яни стал 2016 год: в первых трёх этапах чемпионата мира по автогонкам на выносливость вместе с напарниками по экипажу он выиграл две гонки, одержав первую в карьере победу в Ле-Мане, и один раз занял второе место. И хотя оставшиеся гонки прошли менее удачно (4 четвёртых места, 1 пятое и 1 шестое), набранных очков хватило, чтобы в течение всего сезона удерживать лидерство и стать вместе с Марком Либом и Роменом Дюма чемпионами мира.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

A1 Grand Prix 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гоночных условиях.В первой строчке показаны результаты спринтерских (первых) гонок уик-энда, во второй — длинных (вторых) гонок.

Гонки спортпрототипов

ALMS 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

ELMS 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

FIA WEC 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Родившиеся в Роршахе
Картингисты
Автогонщики Швейцарии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено V6 Еврокубок
Пилоты GP2 из Швейцарии
Пилоты CART ChampCar
Пилоты KV Racing
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты FIA GT
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы E из Швейцарии
Пилоты Формулы E, набиравшие очки